Награда Удружења филмских глумаца за најбољу глумицу у главној улози () признање је које  додељује Удружење филмских глумаца од  1994. године.

Напомена:

 "†" указује на добитницу Оскара за најбољу глумицу у главној улози
 "‡" указује на глумицу номиновану за Оскара за најбољу глумицу у главној улози
 "††" указује на добитницу Оскара за најбољу глумицу у споредној улози
 "‡‡" указује на глумицу номиновану за Оскара за најбољу глумицу у споредној улози

Награђене и номиноване

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Спољашње везе 

Награде Удружења филмских глумаца